Mike Mills, compositor i baixista de R.E.M.
 Mike Mills, director de cinema i vídeos musicals.